Bank Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bank Street Historic District (Decatur, Alabama), NRHP-ID: 80000731
 Bank Street Historic District (Waterbury, Connecticut), NRHP-ID: 83001277